Condé Montrose Nast, uitgever van Vogue en oprichter van Condé Nast Publications
Condé Nast Publications, wereldwijde uitgeverij